Kamienica Pod Murzynkiem w Pszczynie – kamienica przy ulicy Piastowskiej w Pszczynie
 Kamienica Pod Murzynkiem w Krakowie – kamienica przy ulicy Grodzkiej w Krakowie
 Kamienica Pod Murzynkiem w Warszawie – kamienica przy Rynku Starego Miasta w Warszawie